UII – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Utila Island (Honduras)